Solaris (lat. Adjektiv zu Sonne) steht für:
 Solaris (Roman), Science-Fiction-Roman von Stanisław Lem (1961)
 Solaris (Betriebssystem), Computerbetriebssystem der Firma Oracle
 Solaris (Computerspiel), Videospiel für die Atari-2600-Konsole (1986)
 Solaris (Brettspiel), Gesellschaftsspiel von Brigitte und Wolfgang Ditt, erschienen bei Queen Games (2017)
 Solaris (kirchliche Band), kirchliche Band der DDR
 Solaris (Magazin), französischsprachiges kanadisches Science-Fiction- und Phantastik-Magazin
 Solaris (Prog-Band), ungarische Progressive-Rock-Band
 Solaris (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Solaris Bus & Coach, polnischer Straßenbahn- und Omnibushersteller
 Solaris (Kreditinstitut), Fintech mit Banklizenz aus Berlin
 Solaris (Synchrotron), erstes polnisches Synchrotron in Krakau
 Solaris (Magazin), frankokanadisches Science-Fiction-Magazin
 Prix Solaris, frankokanadischer Science-Fiction-Kurzgeschichtenpreis

Film und Fernsehen:
 Solaris (1968), sowjetisches TV-Drama von Lidiya Ishimbayeva und Boris Nirenburg
 Solaris (1972), sowjetischer Science-Fiction-Film von Andrei Tarkowski
 Solaris (2002), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Steven Soderbergh
 Solaris (Produktionsgesellschaft), Produktionsgesellschaft von Bernd Eichinger (gegründet 1974)

Opern:
 Solaris (Obst), Oper von Michael Obst (1996)
 Solaris (Glanert), Oper von Detlev Glanert (2012)
 Solaris (Fujikura), Oper von Dai Fujikura (2015)

Siehe auch:
 Solares
 Solar